Montagnano – frazione di Ardea (RM)
 Montagnano – frazione di Monte San Savino (AR)